Камарупа («кама» — желание; «рупа» — физическое тело) — слово санскритского происхождения.

 Камарупа (IV—II века) — первое царство на территории индийского штата Ассам.
 Кама-рупа (санскрит. «орудие или проводник воли, орган желания и иллюзии») — в эзотерических знаниях один из 7-и принципов (планов) чувств и сознания человека: его животная или страстная душа. Заключает в себе все грубые вожделения, страсти и животные инстинкты.

См. также 
 Камруп (округ)